Торханы — название нескольких населённых пунктов в Чувашской Республике России:

 Торханы — деревня в Красночетайском районе.
 Торханы — деревня в Моргаушском районе.
 Торханы — деревня в Цивильском районе.
 Торханы — деревня в Шумерлинском районе.

См. также 
 Тарханы